Lege artis (podle pravidel oboru) je označení postupu, který je v souladu s obvyklými, obecně uznávanými metodami určitého oboru vědy, případně umění. Může jít jak o nepsaná pravidla (úzus), tak například o doporučení stavovských organizací atd. Konkrétními terminologickými aplikacemi pojmu jsou například: 
lege artis (lékařství)

Vlastní jména
 Lege artis (vydavatelství), české vydavatelství knih, které založil roku 1990 MUDr. Jan Hýsek